Lavos kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lavos (ö), Norra Karelen, Mellersta Karelen,

Portugal 

 Lavos (ort), Coimbra, Figueira da Foz, 
 Lavos (freguesia), Coimbra, Figueira da Foz, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar